Welgelegen, en español escondite o refugio, puede referirse a:

 Welgelegen, un ressort en el distrito de Coronie, en Surinam.
 Welgelegen, un ressort en el distrito de Paramaribo, en Surinam.
 Pabellón Welgelegen, casa de gobierno de Haarlem, capital de Holanda Septentrional.
 Welgelegen, una antigua localidad rural cerca de Apeldoorn.
 Welgelegen, una granja en Willeskop, en la provincia de Utrecht.
 Welgelegen, un barrio de la ciudad de Utrecht.